Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1955 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Doris Hart je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Doris Hart (prvakinja)
  Louise Brough (tretji krog)
  Beverly Baker Fleitz (polfinale)
  Dorothy Knode (polfinale)
  Barbara Davidson (četrtfinale)
  Shirley Fry (tretji krog)
  Dorothy Bundy Cheney (prvi krog)
  Barbara Breit (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1955